Платон Санчез има више значења:

 Општина Платон Санчез (Веракруз), општина у савезној држави Веракруз у Мексику
 Платон Санчез (Платон Санчез, Веракруз), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику